Kod:
 arz – według norm ISO 639-2/ISO 639-3 kod języka dla dialektu egipskiego języka arabskiego

Francja:
 Arz – rzeka

Osoby:
 Georg Arz – zbrodniarz nazistowski
 Martin Arz – niemiecki autor

Zobacz też:
 Arc
 Arzl